Хельмут Вильберг (;  — ) — генерал авиации во время Второй мировой войны.

Биография 
По происхождению наполовину еврей. Вступил в 80-й фузилёрский полк 18 апреля 1899 года. С 1906 года служил инструктором в кадетских школах в Наумбурге и Лихтерфельде. В 1911 году написал статью «Воздушная разведка в имперских манёврах 1911 года: её значение и влияние на руководство по сравнению с кавалерийской разведкой».

В 1913 году он поступил на службу в имперские ВВС и был одним из первых военных лётчиков Германской империи. В начале Первой мировой войны являлся командиром 11-го полевого авиационного батальона. Позже он служил командующим авиацией 4-й армии.

После войны его перевели в рейхсвер, где он служил до 1927 года, когда перешёл в ; он также служил в Truppenamt и в качестве начальника противовоздушной обороны. Позже он перешёл в 18-й пехотный полк в качестве командира батальона. С 1929 по 1932 годы командовал войсками в районе Бреслау. В 1920-е он восемь лет возглавлял штаб авиации рейхсвера. Герман Геринг рассматривал вопрос о назначении Вильберга начальником штаба, однако выяснилось, что у того мать еврейка. Не желая, чтобы его талант пропал даром, Геринг реклассифицировал его как «арийца», и Вильберг остался в штабе авиации, помогая составить его основную доктрину «Проведение воздушной войны», вместе с Вальтером Вефером.

В последующие годы он тайно работал над восстановлением люфтваффе, в которых служил с 1934 года. Первоначально был главой департамента в имперском министерстве авиации. В 1935 году взял на себя строительство военно-воздушного училища в Вердере, а затем и Высшего училища военно-воздушных сил в Берлине. Оказал значительное влияние на немецкую доктрину воздушной войны. В 1937 году он создал «специальную команду W», ответственную за сбор и анализ тактических уроков, извлечённых легионом «Кондор» во время гражданской войны в Испании.

Во время мобилизации для польской кампании в 1939 году был восстановлен в армии и использовался в качестве начальника авиационного учебного командования. 20 ноября 1941 года погиб в авиакатастрофе Bf.108 под Дрезденом, когда летел на похороны Эрнста Удета.

Литература 
 Corum, James (1997). The Luftwaffe: Creating the Operational Air War, 1918—1940. Lawrence, Kansas: University Press of Kansas. ISBN 978-0-70-060836-2.
 Hooton, E. R. (2010). The Luftwaffe: A Study in Air Power, 1933—1945. London: Classic Publications. ISBN 978-1-90-653718-0.
 Rigg, Bryan Mark (2002). Hitler’s Jewish Soldiers (Modern War Studies series) Lawrence, Kansas: University of Kansas Press. ISBN 0-7006-1178-9.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Немецкие лётчики Второй мировой войны
Лётчики Первой мировой войны (Германия)
Генералы люфтваффе